Фармаковский — русская семинарская фамилия. Известные носители:

 Фармаковский, Борис Владимирович (1870—1928) — историк искусства и археолог.
 Фармаковский, Владимир Владимирович (1880—1954) — русский конструктор и инженер-механик.
 Фармаковский, Иван Георгиевич (род. 1973) — российский джазовый пианист, композитор, аранжировщик.
 Фармаковский, Мстислав Владимирович (1873—1946) — русский художник.
 Фармаковский, Сергей Фёдорович (1911—2004) — советский и российский учёный, конструктор вооружений.